Taphiassa är ett släkte av spindlar. Taphiassa ingår i familjen Mysmenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Taphiassa